Того року турнір проводився вперше.

Місакі Дой здобула титул, у фіналі перемігши Анну-Лену Фрідзам з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Дар'я Гаврилова (чвертьфінал)
  Ірина-Камелія Бегу (1-ше коло)
  Олена Остапенко (1-ше коло)
  Яніна Вікмаєр (1-ше коло)

  Тельяна Перейра (1-ше коло)
  Місакі Дой (переможниця)
  Кірстен Фліпкенс (2-ге коло)
  Нао Хібіно (1-ше коло)

Вайлд-кард 

  Ірина-Камелія Бегу (1-ше коло)
  Кетрін Белліс (2-ге коло)
  Кейсі Деллаква (1-ше коло)

  Дар'я Гаврилова (чвертьфінал)
  Тельяна Перейра (1-ше коло)
  Марія Саккарі (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

San Antonio Open
Тур WTA 2016